Ла́ричев — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ларичев, Александр Иванович (1892—1938) — советский политический и государственный деятель.
 Ларичев, Виталий Епифанович (1932—2014) — советский и российский археолог-востоковед, доктор исторических наук, член РАЕН.
 Ларичев, Евгений Дмитриевич (1934—2013) — российский композитор, педагог, гитарист, Заслуженный артист России.

